Di seguito una lista di asteroidi dal numero 564001 al 565000 con data di scoperta e scopritore.

564001-564100 

|-
| 564001 - ||  || 24 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564002 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564003 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 564004 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564005 - ||  || 1º febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564006 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564007 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564008 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564009 - ||  || 9 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564010 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564011 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 564012 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564013 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564014 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564015 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564016 - ||  || 25 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564017 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 564018 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564019 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564020 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 564021 - ||  || 26 dicembre 2013 || Hug, G.
|-
| 564022 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564023 - ||  || 15 febbraio 2010 || CSS
|-
| 564024 - ||  || 6 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564025 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564026 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564027 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564028 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564029 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564030 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 564031 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564032 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564033 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564034 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564035 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564036 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 564037 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564038 - ||  || 9 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564039 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564040 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 564041 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564042 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564043 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564044 - ||  || 12 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564045 - ||  || 3 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564046 - ||  || 2 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564047 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564048 - ||  || 11 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564049 - ||  || 6 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564050 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564051 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564052 - ||  || 22 novembre 2006 || Mauna Kea
|-
| 564053 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564054 - ||  || 2 febbraio 2006 || CSS
|-
| 564055 - ||  || 17 agosto 2006 || Vuissoz, C., Pernier, B.
|-
| 564056 - ||  || 12 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564057 - ||  || 7 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564058 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 564059 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 564060 - ||  || 21 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564061 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564062 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564063 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 564064 - ||  || 5 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564065 - ||  || 25 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564066 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564067 - ||  || 22 ottobre 2003 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 564068 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564069 - ||  || 29 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 564070 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564071 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564072 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564073 - ||  || 27 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 564074 - ||  || 29 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 564075 - ||  || 4 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 564076 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564077 - ||  || 15 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564078 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564079 - ||  || 17 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 564080 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564081 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564082 - ||  || 7 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 564083 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564084 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564085 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564086 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 564087 - ||  || 1º maggio 2006 || Trilling, D. E.
|-
| 564088 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564089 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564090 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564091 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 564092 - ||  || 3 settembre 2013 || Hormuth, F.
|-
| 564093 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564094 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564095 - ||  || 12 ottobre 2013 || Molnar, L. A.
|-
| 564096 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564097 - ||  || 15 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564098 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564099 - ||  || 15 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 564100 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|}

564101-564200 

|-
| 564101 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 564102 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564103 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564104 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564105 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 564106 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564107 - ||  || 29 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564108 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 564109 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564110 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564111 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564112 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 564113 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564114 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564115 - ||  || 12 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564116 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564117 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564118 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564119 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564120 - ||  || 10 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564121 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 564122 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564123 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564124 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564125 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564126 - ||  || 5 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 564127 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564128 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 564129 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564130 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 564131 - ||  || 1º ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564132 - ||  || 12 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 564133 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564134 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 564135 - ||  || 5 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564136 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564137 - ||  || 6 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 564138 - ||  || 26 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564139 - ||  || 26 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564140 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564141 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564142 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 564143 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564144 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 564145 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564146 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564147 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 564148 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 564149 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564150 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564151 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564152 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564153 - ||  || 15 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 564154 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564155 - ||  || 1º giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564156 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 564157 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564158 - ||  || 31 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564159 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564160 - ||  || 29 marzo 2016 || Allen, L., James, D.
|-
| 564161 - ||  || 17 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564162 - ||  || 17 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564163 - ||  || 19 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564164 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564165 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564166 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564167 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564168 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564169 - ||  || 18 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564170 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564171 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 564172 - ||  || 17 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564173 - ||  || 26 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564174 - ||  || 18 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564175 - ||  || 1º dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564176 - ||  || 2 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564177 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564178 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564179 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564180 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564181 - ||  || 29 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 564182 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564183 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564184 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 564185 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564186 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564187 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564188 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564189 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564190 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564191 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564192 - ||  || 3 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564193 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564194 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564195 - ||  || 4 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564196 - ||  || 24 marzo 2006 || Bickel, W.
|-
| 564197 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564198 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564199 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564200 - ||  || 28 ottobre 2008 || CSS
|}

564201-564300 

|-
| 564201 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564202 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564203 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564204 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 564205 - ||  || 12 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 564206 - ||  || 3 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564207 - ||  || 11 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564208 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564209 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564210 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564211 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564212 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564213 - ||  || 1º ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564214 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564215 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564216 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564217 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564218 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564219 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564220 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564221 - ||  || 28 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564222 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564223 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564224 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564225 - ||  || 25 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 564226 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564227 - ||  || 13 luglio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564228 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564229 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564230 - ||  || 1º novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564231 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564232 - ||  || 10 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 564233 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564234 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564235 - ||  || 2 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564236 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564237 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564238 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564239 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564240 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564241 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 564242 - ||  || 13 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564243 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564244 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564245 - ||  || 7 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564246 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 564247 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564248 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564249 - ||  || 4 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564250 - ||  || 5 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564251 - ||  || 24 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564252 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564253 - ||  || 15 settembre 2013 || CSS
|-
| 564254 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564255 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564256 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564257 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564258 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564259 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564260 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564261 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564262 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564263 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564264 - ||  || 12 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564265 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564266 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 564267 - ||  || 12 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564268 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564269 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564270 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 564271 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 564272 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564273 - ||  || 22 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564274 - ||  || 27 agosto 2013 || Hormuth, F.
|-
| 564275 - ||  || 26 agosto 2008 || Demeautis, C., Lopez, J.
|-
| 564276 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564277 - ||  || 23 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564278 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 564279 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564280 Tudorica ||  || 8 settembre 2013 || O. Vaduvescu, P. van Oers
|-
| 564281 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564282 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564283 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564284 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564285 - ||  || 5 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564286 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564287 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564288 - ||  || 13 gennaio 1999 || Veillet, C., Anderson, J.
|-
| 564289 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 564290 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564291 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564292 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564293 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564294 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564295 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564296 - ||  || 28 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 564297 - ||  || 9 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564298 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564299 - ||  || 3 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564300 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

564301-564400 

|-
| 564301 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 564302 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564303 - ||  || 13 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564304 - ||  || 14 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564305 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564306 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564307 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564308 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564309 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 564310 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 564311 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564312 - ||  || 20 novembre 2003 || LINEAR
|-
| 564313 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564314 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564315 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564316 - ||  || 1º ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564317 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564318 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564319 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564320 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564321 - ||  || 3 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564322 - ||  || 20 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 564323 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564324 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564325 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 564326 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564327 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564328 - ||  || 15 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564329 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564330 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564331 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 564332 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564333 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564334 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564335 - ||  || 5 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564336 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564337 - ||  || 5 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564338 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564339 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564340 - ||  || 17 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564341 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564342 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564343 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564344 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 564345 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564346 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564347 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564348 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564349 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564350 - ||  || 29 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564351 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564352 - ||  || 9 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564353 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564354 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564355 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564356 - ||  || 30 gennaio 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 564357 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564358 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564359 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564360 - ||  || 12 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564361 - ||  || 3 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564362 - ||  || 16 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564363 - ||  || 6 gennaio 2003 || Dell'Antonio, I., Loomba, D.
|-
| 564364 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564365 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 564366 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564367 - ||  || 5 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564368 - ||  || 6 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564369 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564370 - ||  || 12 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 564371 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564372 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564373 - ||  || 16 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564374 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564375 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 564376 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 564377 - ||  || 3 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564378 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564379 - ||  || 29 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564380 - ||  || 20 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564381 - ||  || 20 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564382 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 564383 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564384 - ||  || 7 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564385 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 564386 - ||  || 10 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 564387 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564388 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564389 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564390 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564391 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564392 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564393 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564394 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564395 - ||  || 24 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564396 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564397 - ||  || 18 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564398 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564399 - ||  || 15 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564400 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

564401-564500 

|-
| 564401 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564402 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564403 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564404 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564405 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564406 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564407 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564408 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564409 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564410 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564411 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564412 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564413 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564414 - ||  || 14 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564415 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 564416 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564417 - ||  || 6 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564418 - ||  || 11 settembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 564419 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564420 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 564421 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564422 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564423 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564424 - ||  || 9 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564425 - ||  || 4 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 564426 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564427 - ||  || 11 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564428 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564429 - ||  || 1º febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564430 - ||  || 12 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564431 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564432 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564433 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 564434 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564435 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 564436 - ||  || 24 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564437 - ||  || 2 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 564438 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564439 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564440 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564441 - ||  || 6 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564442 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564443 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564444 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 564445 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564446 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564447 - ||  || 14 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564448 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564449 - ||  || 1º novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564450 - ||  || 19 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 564451 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564452 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564453 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564454 - ||  || 30 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564455 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564456 - ||  || 27 aprile 2006 || CSS
|-
| 564457 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564458 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564459 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564460 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564461 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564462 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564463 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564464 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564465 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564466 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564467 - ||  || 19 settembre 2003 || NEAT
|-
| 564468 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564469 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564470 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564471 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564472 - ||  || 4 aprile 2016 || Spacewatch
|-
| 564473 - ||  || 12 maggio 2003 || AMOS
|-
| 564474 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 564475 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564476 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564477 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 564478 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564479 - ||  || 25 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 564480 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564481 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564482 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564483 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 564484 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 564485 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564486 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564487 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564488 - ||  || 15 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564489 - ||  || 16 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 564490 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564491 - ||  || 24 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 564492 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 564493 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564494 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564495 - ||  || 24 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 564496 - ||  || 13 settembre 2012 || ASC-Kislovodsk
|-
| 564497 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564498 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 564499 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564500 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|}

564501-564600 

|-
| 564501 - ||  || 16 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564502 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564503 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564504 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564505 - ||  || 15 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564506 - ||  || 26 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564507 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564508 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564509 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564510 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564511 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564512 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564513 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564514 - ||  || 14 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564515 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564516 - ||  || 30 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564517 - ||  || 16 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564518 - ||  || 27 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564519 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564520 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564521 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564522 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 564523 - ||  || 10 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564524 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564525 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 564526 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 564527 - ||  || 28 novembre 2014 || Spacewatch
|-
| 564528 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564529 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 564530 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564531 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564532 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564533 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564534 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564535 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564536 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564537 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564538 - ||  || 12 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 564539 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564540 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 564541 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564542 - ||  || 4 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564543 - ||  || 4 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564544 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 564545 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564546 - ||  || 15 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564547 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564548 - ||  || 27 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564549 - ||  || 5 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564550 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564551 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564552 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564553 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564554 - ||  || 1º aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564555 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564556 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564557 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564558 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564559 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 564560 - ||  || 10 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564561 - ||  || 11 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564562 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564563 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564564 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564565 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564566 - ||  || 27 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564567 - ||  || 18 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564568 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564569 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564570 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564571 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564572 - ||  || 5 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564573 - ||  || 1º aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564574 - ||  || 17 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564575 - ||  || 9 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564576 - ||  || 17 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564577 - ||  || 10 novembre 2009 || Cerro Burek
|-
| 564578 - ||  || 20 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 564579 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564580 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564581 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564582 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564583 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564584 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 564585 - ||  || 13 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 564586 - ||  || 31 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564587 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564588 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564589 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564590 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564591 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564592 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564593 - ||  || 24 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 564594 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564595 - ||  || 1º aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564596 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564597 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564598 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564599 - ||  || 21 luglio 2012 || Holmes, R.
|-
| 564600 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|}

564601-564700 

|-
| 564601 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564602 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564603 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564604 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564605 - ||  || 16 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564606 - ||  || 31 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564607 - ||  || 29 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564608 - ||  || 29 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564609 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564610 - ||  || 15 giugno 2009 || Spacewatch
|-
| 564611 - ||  || 1º giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564612 - ||  || 31 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 564613 - ||  || 24 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564614 - ||  || 28 marzo 2009 || CSS
|-
| 564615 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 564616 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564617 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564618 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564619 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 564620 - ||  || 24 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564621 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 564622 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564623 - ||  || 20 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564624 - ||  || 16 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 564625 - ||  || 4 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564626 - ||  || 4 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564627 - ||  || 9 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564628 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564629 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564630 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman. L. H., Millis, R. L.
|-
| 564631 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 564632 - ||  || 2 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 564633 - ||  || 11 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564634 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564635 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564636 - ||  || 24 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564637 - ||  || 21 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564638 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564639 - ||  || 27 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564640 - ||  || 30 novembre 2008 || Jarnac
|-
| 564641 - ||  || 30 novembre 2009 || Cerro Burek
|-
| 564642 - ||  || 25 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564643 - ||  || 31 marzo 2003 || NEAT
|-
| 564644 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 564645 - ||  || 1º aprile 2005 || LONEOS
|-
| 564646 - ||  || 5 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 564647 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564648 - ||  || 2 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564649 - ||  || 21 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564650 - ||  || 17 marzo 2005 || CSS
|-
| 564651 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 564652 - ||  || 20 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564653 - ||  || 25 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564654 - ||  || 24 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 564655 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564656 - ||  || 6 aprile 2010 || Bickel, W.
|-
| 564657 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564658 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564659 - ||  || 1º luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 564660 - ||  || 6 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564661 - ||  || 3 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564662 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 564663 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564664 - ||  || 6 aprile 2005 || CSS
|-
| 564665 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 564666 - ||  || 7 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564667 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564668 - ||  || 19 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564669 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 564670 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564671 - ||  || 18 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564672 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 564673 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564674 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564675 - ||  || 29 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564676 - ||  || 31 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 564677 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 564678 - ||  || 27 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564679 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564680 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564681 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564682 - ||  || 6 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564683 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564684 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564685 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564686 - ||  || 9 maggio 2010 || Holmes, R.
|-
| 564687 - ||  || 9 ottobre 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 564688 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564689 - ||  || 3 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564690 - ||  || 7 febbraio 2013 || CSS
|-
| 564691 - ||  || 26 novembre 2014 || CSS
|-
| 564692 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564693 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564694 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564695 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564696 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564697 - ||  || 15 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564698 - ||  || 20 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564699 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564700 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|}

564701-564800 

|-
| 564701 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564702 - ||  || 17 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 564703 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564704 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564705 - ||  || 11 aprile 2010 || Jarnac
|-
| 564706 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564707 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564708 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564709 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564710 - ||  || 13 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564711 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564712 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564713 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564714 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 564715 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564716 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 564717 - ||  || 17 febbraio 2010 || CSS
|-
| 564718 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564719 - ||  || 2 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564720 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564721 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564722 - ||  || 15 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564723 - ||  || 4 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 564724 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564725 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564726 - ||  || 22 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564727 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 564728 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564729 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 564730 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564731 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 564732 - ||  || 21 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564733 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564734 - ||  || 11 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564735 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564736 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564737 - ||  || 24 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564738 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 564739 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564740 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564741 - ||  || 24 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564742 - ||  || 12 dicembre 2006 || CSS
|-
| 564743 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564744 - ||  || 31 ottobre 2008 || CSS
|-
| 564745 - ||  || 5 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 564746 - ||  || 29 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564747 - ||  || 13 febbraio 2010 || CSS
|-
| 564748 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564749 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564750 - ||  || 6 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564751 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564752 - ||  || 4 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 564753 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 564754 - ||  || 4 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564755 - ||  || 31 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564756 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 564757 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564758 - ||  || 15 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564759 - ||  || 9 ottobre 2012 || CSS
|-
| 564760 - ||  || 14 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564761 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564762 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564763 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564764 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564765 - ||  || 29 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564766 - ||  || 3 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564767 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564768 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564769 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564770 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564771 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564772 - ||  || 5 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564773 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564774 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564775 - ||  || 4 maggio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 564776 - ||  || 18 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564777 - ||  || 29 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564778 - ||  || 22 novembre 2006 || CSS
|-
| 564779 - ||  || 5 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564780 - ||  || 25 ottobre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 564781 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 564782 - ||  || 12 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564783 - ||  || 16 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564784 - ||  || 7 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564785 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564786 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564787 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564788 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564789 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564790 - ||  || 3 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564791 - ||  || 1º novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 564792 - ||  || 3 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564793 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 564794 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 564795 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564796 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564797 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 564798 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564799 - ||  || 13 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564800 - ||  || 19 dicembre 2001 || Spacewatch
|}

564801-564900 

|-
| 564801 - ||  || 6 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564802 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564803 - ||  || 13 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564804 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564805 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564806 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 564807 - ||  || 10 gennaio 2014 || CSS
|-
| 564808 Pallai ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 564809 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 564810 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564811 - ||  || 2 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564812 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564813 - ||  || 19 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564814 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 564815 - ||  || 7 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 564816 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564817 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564818 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564819 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564820 - ||  || 9 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564821 - ||  || 8 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564822 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564823 - ||  || 27 ottobre 2006 || CSS
|-
| 564824 - ||  || 19 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564825 - ||  || 4 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 564826 - ||  || 24 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 564827 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 564828 - ||  || 6 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 564829 - ||  || 26 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564830 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564831 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564832 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 564833 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564834 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564835 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 564836 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564837 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564838 - ||  || 8 luglio 2016 || Spacewatch
|-
| 564839 - ||  || 30 giugno 2005 || NEAT
|-
| 564840 - ||  || 10 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564841 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564842 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564843 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564844 - ||  || 30 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564845 - ||  || 17 aprile 2010 || WISE
|-
| 564846 - ||  || 3 settembre 2016 || Spacewatch
|-
| 564847 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 564848 - ||  || 7 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564849 - ||  || 21 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564850 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 564851 - ||  || 7 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564852 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 564853 - ||  || 12 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564854 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 564855 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564856 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564857 - ||  || 30 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564858 - ||  || 19 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564859 - ||  || 6 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 564860 - ||  || 19 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564861 - ||  || 29 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 564862 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564863 - ||  || 19 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 564864 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 564865 - ||  || 22 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564866 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564867 - ||  || 31 ottobre 2011 || CSS
|-
| 564868 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 564869 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564870 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 564871 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564872 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 564873 - ||  || 20 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564874 - ||  || 7 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564875 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564876 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 564877 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564878 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 564879 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564880 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564881 - ||  || 30 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564882 - ||  || 28 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564883 - ||  || 10 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564884 - ||  || 5 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564885 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564886 - ||  || 8 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 564887 - ||  || 15 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 564888 - ||  || 12 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564889 - ||  || 11 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 564890 - ||  || 27 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564891 - ||  || 11 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564892 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564893 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564894 - ||  || 7 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564895 - ||  || 6 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564896 - ||  || 6 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564897 - ||  || 14 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564898 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 564899 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564900 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|}

564901-565000 

|-
| 564901 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564902 - ||  || 21 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564903 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 564904 - ||  || 2 settembre 2016 || Sarneczky, K.
|-
| 564905 - ||  || 30 dicembre 2010 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 564906 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564907 - ||  || 8 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564908 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 564909 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564910 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564911 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564912 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 564913 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564914 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564915 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564916 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564917 - ||  || 8 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564918 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 564919 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564920 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564921 - ||  || 3 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 564922 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564923 - ||  || 22 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564924 - ||  || 21 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564925 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564926 - ||  || 22 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 564927 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564928 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564929 - ||  || 15 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 564930 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 564931 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564932 - ||  || 10 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564933 - ||  || 5 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564934 - ||  || 20 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564935 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564936 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564937 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564938 - ||  || 2 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 564939 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564940 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564941 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564942 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564943 - ||  || 22 novembre 2005 || CSS
|-
| 564944 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564945 - ||  || 7 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 564946 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564947 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 564948 - ||  || 9 ottobre 2007 || CSS
|-
| 564949 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 564950 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 564951 - ||  || 8 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564952 - ||  || 27 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564953 - ||  || 10 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564954 - ||  || 8 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 564955 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 564956 - ||  || 21 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 564957 - ||  || 26 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564958 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 564959 - ||  || 9 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564960 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564961 - ||  || 28 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564962 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564963 - ||  || 28 aprile 2008 || CSS
|-
| 564964 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 564965 - ||  || 25 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564966 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 564967 - ||  || 23 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564968 - ||  || 23 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 564969 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 564970 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564971 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564972 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 564973 - ||  || 28 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 564974 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564975 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564976 - ||  || 27 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 564977 - ||  || 6 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-	
| 564978 - ||  || 24 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 564979 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 564980 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 564981 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 564982 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564983 - ||  || 6 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564984 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564985 - ||  || 15 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 564986 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 564987 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564988 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564989 - ||  || 2 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 564990 - ||  || 4 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 564991 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564992 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 564993 - ||  || 3 luglio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564994 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564995 - ||  || 11 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 564996 - ||  || 2 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 564997 - ||  || 4 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 564998 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 564999 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 565000 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0564001